Reforma Universitária de Córdoba — movimento estudantil argentino ocorrido em 1918
 Reforma universitária (Brasil)